La edición 47.ª de los Internacionales de Francia de Roland Garros se celebró  entre el 19 de mayo y el 29 de mayo de 1948 en las pistas del Stade Roland Garros de París, Francia.

El cuadro individual masculino lo iniciaron 96 tenistas  mientras que el cuadro individual femenino comenzó con 50 tenistas.

Hechos destacados 
En la competición individual masculina se impuso  el estadounidense  Frank Parker  logrando el primer  título de los dos que obtendría en Roland Garros  al imponerse en la final al checoslovaco  Jaroslav Drobny.

En la competición individual femenina la victoria fue para la francesa  Nelly Adamson que lograba así su único título en un torneo del Gran Slam  al imponerse a la estadounidense  Shirley Fry.

Palmarés

Cuadros Finales

Categoría senior

Torneo individual masculino

Torneo individual  femenino

Véase también 
 Torneo de Roland Garros
 Grand Slam

Referencias

Enlaces externos 
 Roland Garros (Web oficial)

Torneo de Roland Garros 1948